Населението на Лаос през юли 2009 година е 6 834 942 души.

Възрастов състав 
(2009)

 0 – 14 години: 40,8% (мъжe 1 400 126/жени 1 386 480)
 15 – 64 години: 56,1% (мъжe 1 898 995/жени 1 936 892)
 над 65 години: 3,1% (мъжe 92 070/жени 120 379)

Коефициент на плодовитост 
 2009 – 4.41

Етнически състав 
(2005)

 55 % – лао
 11 % – кхму
 8 % – мяо
 26 % – други 100 етноса

Религия 
 67 % – будисти
 1,5 % – християни

Език 
Официален език е лао.

Външни препратки 

География на Лаос
Лаос
Лаос